Pickersgill bezeichnet:

 Pickersgill Harbour, einen Naturhafen im südwestlichen Teil des Dusky Sound auf der Südinsel von Neuseeland.
 Pickersgill-Inseln, eine Inselgruppe vor der Südküste der südatlantischen Insel Südgeorgien
 William Pickersgill, eine Werft mit Sitz in Southwick, Sunderland am Fluss Wear in North East England

Pickersgill ist der Familienname von:
 Frederick Richard Pickersgill (1820–1900), englischer Maler
 John Pickersgill (1905–1997), kanadischer Universitätslektor, Reedereiunternehmer, Autor und Politiker der Liberalen Partei Kanadas
 Richard Pickersgill (1749–1779), englischer Marineoffizier, der den Seefahrer und Entdecker James Cook auf zwei seiner Südseereisen begleitet hat